Влади́мир Оле́гович Гогберашви́ли (16 апреля 1987, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский футболист, полузащитник, нападающий.

Карьера 

Начал футбольную карьеру в московском «Динамо», чьим воспитанником являлся. Сначала выступал за дублирующий состав, а затем за любительскую команду. С 2006 года играл в Первом дивизионе за «Машук-КМВ». В 2009 году защищал цвета «Луча-Энергии». За дальневосточников в первенстве провёл 19 игр, в Кубке сыграл две игры и забил один мяч 1 июля в ворота «Амура» (4:1). В 2010 году играл в Литве за «Ветру» и «Судуву», проведя в общей сложности 26 игр и забив 7 мячей, стал серебряным призёром Высшей лиги, после чего возвратился в Россию. В марте 2011 года подписал контракт с «Химками». В середине сезона перешёл в «Черноморец». С 2012 года являлся игроком «Газовика». В 2013 году перешёл в «Тюмень». С 2015 года защищал цвета крымского «Витязя». С 2016 по 2018 год играл за «Олимпиец». В 2018 году подписал контракт с клубом чемпионата Грузии «Колхети-1913».

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата Литвы: 2010
 Победитель зоны «Урал-Поволжье» Второго дивизиона (2): 2012/13, 2013/14
 Серебряный призёр зоны «Юг» Второго дивизиона: 2014/15
 Бронзовый призёр зоны «Урал-Поволжье» Второго дивизиона: 2015/16

Семья 
Брат-близнец Владимира Гогберашвили Отар также играл в футбол.

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Луч» Владивосток
Игроки ФК «Машук-КМВ»
Игроки ФК «Ветра»
Игроки ФК «Судува»
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Черноморец» Новороссийск
Игроки ФК «Оренбург»
Игроки ФК «Тюмень»
Игроки ФК «Витязь» Крымск
Игроки ФК «Пари Нижний Новгород»